Giegling ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Giegling (1921–2007), Schweizer Musikwissenschaftler
 Robert Giegling (* 1983), deutscher Trompeter und Lehrer